Luftdusche bezeichnet:
 eine Ausrüstung in Zugangsschleusen zu Reinräumen
 eine Funktion eines Atemreglers zum Entfernen von in den Mundstückbereich eingedrungenem Wasser
 eine faltbare Kopfhaube als Zusatzgerät für Haartrockner
 das Zuluftgitter in einem Fahrzeug